Blanken, personen met een van nature lichte (pigmentarme) huid

Personen:
Erwin Blank (1988), een Nederlands voetbalscheidsrechter
Hans Blank (1952), een Nederlands beeldhouwer en kunstschilder
Johannes Blank (1904-1983), een Duits waterpolospeler
Les Blank (1935- 2013), een Amerikaans documentairemaker

Zie ook 
Blanco (doorverwijspagina)
Transparantie (optiek)